Ассур — многозначный термин.

 Ассур (Ашшур) — ассирийское божество.
 Ассур (Ашшур) — ассирийский город.
 Ассур (Ашшур) — другое название Ассирии.
 Ассур (Ашшур) в Библии — сын Сима, родоначальник ассирийцев.
 Ассур, Леонид Владимирович (1878—1920) — русский учёный-механик.

См. также 
 Асур
 Ашшур (значения)